Mitoc, comune della Romania nel distretto di Botoșani
 Mitoc, comune della Moldavia nel distretto di Orhei